Хлюстино — топоним:

Белоруссия 
 Хлюстино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Хлюстино — станция Белорусской железной дороги в Дубровенском районе Витебской области

Россия 
 Хлюстино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.